Louhiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Louhiluoto (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Louhiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 29,14), 
 Louhiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 28,32), 
 Louhiluoto (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Louhiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,58), 
 Louhiluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar